Vasats, un municipi francès, en la comarca del Vasadès, situat al departament de Gironda i a la regió d'Aquitània.
 Vasates, poble d'Aquitània esmentat per Ptolemeu la capital de la qual era Cossium.